Лейксайд ():

Топонимы 
 Лейксайд — тауншип в округе Эйткин, Миннесота, США.
 Лейксайд — тауншип в округе Коттонвуд, Миннесота, США.
 Лейксайд — статистически обособленная местность, расположенная в округе Клей, Флорида, США.
 Лейксайд — город в штате Висконсин, США